RA eller Ra kan syfta på

RA 
 RA – en svensk statlig förvaltningsmyndighet, se Riksarkivet (Sverige)
 RA – en kronisk autoimmun sjukdom, se reumatoid artrit
 RA –  ett begrepp och en social praktik, se relationsanarki
 RA – komplement till referensböcker från Allmän material- och arbetsbeskrivning

Ra 
 Ra – ett grundämne, se radium
 Ra (gud) – egyptisk solgud
 Ra (brädspel) – ett budgivningsbrädspel för två till fem spelare
 Ra – en typ av elektriskt lok, se Rapidlok
 Ra I – en farkost som 1969 användes av Thor Heyerdahl 
 Ra II – Thor Heyerdahls tredje expeditionsbåt
 Ra (ljus) – färgåtergivningstal